El nombre Marisol González puede referirse a:

 La presentadora española de televisión Marisol González (1942).
 La Ex Miss México Marisol González Casas (1983).